

Geografia 

 Pura – comune nella provincia di Tarlac

 Pura – frazione di Endine Gaiano in provincia di Bergamo

 Pura – fiume affluente della Pjasina

 Pura – comune nel distretto di Lugano

Videogiochi 
 Pura – personaggio della serie Crash Bandicoot